Amerikai Egyesült Államok
 Brownlee (Nebraska)
 Brownlee (Oregon)
 Kanada
 Brownlee (Saskatchewan)